Pelosi es un apellido italiano que puede hacer referencia a:
 Nancy (Patricia D'Alesandro) Pelosi (* 1940, Baltimore), una política estadounidense del Partido Demócrata.
 Paul Pelosi, un empresario estadounidense.